В списке представлены картины, признанные подлинными работами Рембрандта в итоговом каталоге (2014) одноимённого исследовательского проекта.

Источники 
 A Corpus of Rembrandt Paintings I (1625–1631). Bruyn, J., Haak, B., Levie, S.H., van Thiel, P.J.J. 1982. .
 A Corpus of Rembrandt Paintings II (1631–1634). Bruyn, J., Haak, B., Levie, S.H., van Thiel, P.J.J. 1986. .
 A Corpus of Rembrandt Paintings III (1635–1642). Bruyn, J., Haak, B., Levie, S.H., van Thiel, P.J.J., van de Wetering, E. (Ed.). 1990. .
 A Corpus of Rembrandt Paintings IV (Self-Portraits). van de Wetering, Ernst (Ed.). Springer. 2005. .
 A Corpus of Rembrandt Paintings V (The Small-Scale History Paintings). van de Wetering, Ernst (Ed.). Springer. 2010. .
 A Corpus of Rembrandt Paintings VI: Rembrandt’s Paintings Revisited – A Complete Survey. Ernst van de Wetering. Springer. 2014. .

Рембрандт